Илек — многозначное понятие.

Реки 
 Илёк — приток Псёла.
 Илек — приток Урала.
 Илек — приток Юрюзани.

Населённые пункты 
 Илек — село в Актюбинской области Казахстана.
 Илек — село в Беловском районе Курской области России.
 Илек — село в Оренбургской области России, административный центр Илекского района.
 Илек — село в Ашинском районе Челябинской области России.

Другие значения 
 Илек-хан, Илек, Тонга-илек — титулы в Караханидском государстве.
 «Илек» — гостиница в городе Актобе (Казахстан).

См. также 
 Илек-Пеньковка
 Илек-Кошары